Faulenzer bezeichnet

 eine faulenzende Person oder Müßiggänger, siehe Müßiggang
 eine Form des Federmäppchens (umgangssprachlich)

Hilfsmittel beim Schreiben und Drucken:
 verschiedene Wiederholungszeichen in der Musiknotation, siehe Faulenzer (Musik) 
 ein durchscheinendes Linienblatt, um auf einem unlinierten Blatt Papier ein gerades Schriftbild zu erreichen (österreichisch)
 ein Falzmuster, siehe Falzbogen

Vorrichtungen, Werkzeuge:
 eine schwenkbare Haltevorrichtung aus Schmiedeeisen für einen Bembel
 ein Stock mit einer Gabelung als Haltevorrichtung für eine Angelrute
 diagonale Leinen am Segel von Segelschiffen, siehe Lazy-Jack
 ein Türschließer (umgangssprachlich)
 Faulenzer (Mauerwerkzeug)

Siehe auch

 Faulenzerlinie (in der Weberei)